Сон — станция Красноярской железной дороги в селе Сонское Боградского района республики Хакасия. Расположена на линии Ачинск — Тигей, в 317 км от Ачинска, в 118 км от Тигея и в 143 км от Абакана. Была открыта в 1916 году при строительстве Ачинско-Минусинской железной дороги. Названа по реке Сон, протекающей неподалёку.

Станция находится на уступе: с западной стороны станции рельеф повышается, с восточной — понижается. Внизу находится село Сонское. Путевое развитие представлено 5 путями, стрелки ручные. Пассажирских платформ две: островная, между первым и вторым путями, и боковая, расположенная вместе с вокзалом с восточной стороны станции. Вокзал — немного ниже путей. Внутри вокзала есть зал ожидания для пассажиров, касса не работает с 1 июня 2012 года. Теперь продажа билетов организована непосредственно в вагонах. Ближайшие работающие кассы — на станциях Ербинская и Шира.

До начала 1990-х годов на станции было веерное депо, осуществлялась смена локомотивов проходящих поездов. Ныне депо разрушено.

Через станцию следует и имеет остановку по ней один пассажирский поезд:

До 23 мая 2013 года курсировал поезд Красноярск — Абакан, в ходу по понедельникам, средам и пятницам, обратно по вторникам, четвергам и воскресеньям (до летнего графика 2011 года — ежедневно).

Сонский тоннель 
Сонский тоннель длиной 755 м расположен в 7 км севернее станции Сон. Проходит через Батенёвский кряж. С 1998 года закрыт на реконструкцию для расширения свода под электрификацию. В середине 1990-х годов началось строительство временного обхода через Батенёвский кряж, взамен тоннеля. На вершине была отрыта глубокая выемка, ставшая переломом профиля на новом обходе и получившая название «Сонский перевал». Обход получился с крутыми уклонами: 18 тысячных в одну сторону (на юг, в сторону Абакана) и 20 тысячных в другую (в сторону Ачинска). В связи с этим на этом участке грузовые поезда следуют с толкачами. Фактически работы по реконструкции тоннеля не ведутся, поэтому временный обход постепенно превращается в постоянный. А трудность преодоления вынужденных крутых подъёмов сохраняется. Да и необходимость электрификации всей линии постепенно отпала в связи с уменьшением движения поездов по линии в последние годы.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Линия Ачинск — Тигей в Справочнике Транссиба
 Поездка к Сонскому тоннелю

Станции Абаканского региона Красноярской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Хакасии